Der Begriff Arvedi steht für:

 Giovanni Arvedi (* 1937), italienischer Industrieller und Gründer des Stahlwerks
 Arvedi (Unternehmen), Unternehmen der Stahlindustrie